Libertine (álbum de Liv Kristine)
The Libertine - filme de 2004
Linux Libertine - família de fontes tipográficas
The Libertines - banda inglesa de indie rock

Desambiguação